Adwa (stad), stad in Ethiopië
 Adwa (vulkaan), vulkaan in Ethiopië